Elizabeth Hamilton – figlia di George Hamilton, I baronetto di Donalong
 Elizabeth Hamilton – contessa di Warwick
 Elizabeth Hamilton – figlia di James Hamilton, VI duca di Hamilton